Де Тони:

 Де Тони, Джованни Баттиста (1864—1924) — итальянский химик, врач, миколог, птеридолог и альголог.
 Де Тони, Мануэль (род. 1979) — итальянский профессиональный хоккеист.